«A 4 App» — перший концертний альбом американської поп-співачки Анастейші. Реліз відбувся 16 грудня 2016 року.

Список композицій

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Анастейші 

Альбоми Анастейші